Oliver Russell (2e baron Ampthill) (1869-1935), voluit Arthur Oliver Villiers Russell, Brits medeoprichter van het Internationaal Olympisch Comité en bestuurder in Brits-Indië
 Arthur Russell (atleet) (1886-1972), Brits atleet
 Arthur Russell (mineraloog) (1878-1964), Brits mineraloog
 Arthur Russell (muzikant) (1951-1992), Amerikaans muzikant
 Arthur Russell (darter) Nederlands darter